Мартіна Хінгіс і Яна Новотна були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Хінгіс грала в парі з Анною Курніковою, але вони знялись перед початком турніру. Новотна грала в парі з Наташою Звєрєвою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Маріан де Свардт і Олена Татаркова.

Ліндсі Девенпорт і Коріна Мораріу виграли титул, у фіналі перемігши пару Свардт і Татаркова з рахунком 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

  Яна Новотна /  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Мартіна Хінгіс /  Анна Курнікова (знялася)
  Александра Фусаї /  Наталі Тозья (2 коло)
  Серена Вільямс /  Вінус Вільямс (знялася)
  Олена Лиховцева /  Ай Суґіяма (2 коло)
  Ліза Реймонд /  Ренне Стаббс (3 коло)
  Ліндсі Девенпорт /  Коріна Мораріу (переможниця)
  Лариса Нейланд /  Аранча Санчес Вікаріо (3 коло)
  Маріан де Свардт /  Олена Татаркова (фінал)
  Іріна Спирля /  Кароліна Віс (3 коло)
  Кончіта Мартінес /  Патрісія Тарабіні (2 коло)
  Мері Джо Фернандес /  Моніка Селеш (чвертьфінал)
  Елс Калленс /  Жюлі Алар-Декюжі (2 коло)
  Вірхінія Руано Паскуаль /  Паола Суарес (3 коло)
  Барбара Шетт /  Патті Шнідер (1 коло)
  Кара Блек /  Ірина Селютіна (2 коло)
  Кетеліна Крістя /  Руксандра Драгомір (1 коло)
  Деббі Грем /  Лорі Макніл (1 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1999 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд